Ariste – wieś w Estonii, w gminie Orissaare
 Ariste – wieś w Estonii, w gminie Valjala
 Paul Ariste – językoznawca